Rozgonyi István, id. († 1439/40) ispán
 Rozgonyi István, ifj. († 1443) országnagy
 Rozgonyi István (1944) újságíró